7-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 25 по 28 августа 1983 года на стадионе «Рудольф-Тонн-Штадион» в Швехате (Австрия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие юниоры 1964 года рождения и моложе, юниорки — 1965 года рождения и моложе.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 38 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 18 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Август 1983 года
Спорт в Австрии в 1983 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Швехат
Чемпионаты Европы в 1983 году